Mistrovství světa ve florbale žen 2021 bylo 13. ročníkem mistrovství světa žen pořádaným Mezinárodní florbalovou federací (IFF). Turnaj se konal v období od 27. listopadu do 5. prosince 2021 ve Švédsku ve městě Uppsala. Bylo to potřetí, co Švédsko pořádalo mistrovství světa žen.

Turnaj se původně měl konat o týden později, ale byl posunut, aby se méně překrýval s odloženým mistrovstvím světa mužů.

Poosmé v řadě a podesáté celkem zvítězilo Švédsko. Česko skončilo popáté v řadě na čtvrtém místě.

Kvalifikace 

Závěrečného turnaje se zúčastnilo 16 národních týmů. Švédsko mělo účast jako pořádající země zajištěnou předem. O zbývajících místech se mělo rozhodnout mezi 25 reprezentacemi v pěti regionálních kvalifikacích v Kanadě, Japonsku, Lotyšsku, Itálii a Slovensku. Kvůli pandemii covidu-19 byly kvalifikace v dubnu 2021 zrušeny. Z rozhodnutí IFF na mistrovství postoupily týmy podle postavení ve světovém žebříčku se zohledněním regionálních kvót. Kvalifikovalo se tedy 11 nejvýše postavených evropských reprezentací, tři asijsko-oceánské a nejvýše postavená americká reprezentace.

V září 2021 svoji účast pro pokračující opatření proti šíření covidu-19 zrušily reprezentace Austrálie a Japonska, a byly nahrazeny Itálií a Thajskem.

Základní skupiny

Los 
Los skupin proběhl 22. května 2021 v Uppsale ve Švédsku.

Systém 
V základních skupinách spolu týmy hrály každý s každým. Za vítězství získaly dva body, za remízu jeden. Zápasy základních skupin se hrály od 27. do 30. listopadu 2021.

První dva týmy ze skupin A a B postoupily přímo do čtvrtfinále play-off. Týmy na třetím a čtvrtém místě se utkaly s prvními dvěma týmy ze skupin C a D v předkole o postup do čtvrtfinále. Zbývající týmy skupin C a D hrály o 13. až 16. místo.

Legenda

Skupina A

Tabulka

Zápasy

Skupina B

Tabulka

Zápasy

Skupina C

Tabulka

Zápasy

Skupina D

Tabulka

Zápasy

Play off

Pavouk

Předkolo

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Zápasy o umístění

Pavouk o 13. místo

Semifinále o 13.–16. místo

O 15. místo

O 13. místo

Pavouk o 9. místo

Semifinále o 9.–12. místo

O 11. místo

O 9. místo

Pavouk o 5. místo

Semifinále o 5.–8. místo

O 7. místo

O 5. místo

Konečné pořadí

Statistiky a hodnocení hráčů

Nejužitečnější hráčka podle direktoriátu IFF 
 Veera Kauppiová

All Star tým 
Nejlepší sestava mistrovství:

Brankářka –  Jana Christianová
Obrana –  Moa Tschöpová,  Ida Sundbergová
Útok –  Wilma Johanssonová,  Ellen Rasmussenová,  Veera Kauppiová

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální stránky , 

Mistrovství světa ve florbale žen
Florbal ve Švédsku
Florbal v roce 2021
Sport v Uppsale
Sportovní události ve Švédsku
Sport ve Švédsku v roce 2021